Очабрук Алексій (1855 — 1929) — український священик, богослов
 Очабрук Омелян (1891 — 1953) — український священик, богослов